

Giochi
 Ambo – combinazione del gioco del lotto
 Ambo – nome alternativo del gioco della campana

Geografia
 Ambo – città dell'Etiopia
 Ambo – isola di Tarawa Sud, città capitale delle Kiribati
 Ambo – comune del Perù, nella Regione di Huánuco
 Distretto di Ambo – distretto della provincia di Ambo, in Perù
 Provincia di Ambo – provincia del Perù nella regione di Huánuco
 Wendens Ambo – villaggio e parrocchia civile dell'Inghilterra, nella contea dell'Essex

Altro
 Ambo – film del 2014 diretto da Pierluigi Di Lallo